El Bilad peut faire référence à :
 El Bilad (journal), le quotidien du groupe El Bilad ;
 El Bilad (chaîne de télévision), la chaîne de télévision du groupe El Bilad.